USS Massachusetts je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Massachusetts (BB-2) 
 USS Massachussetts (BB-54) 
 USS Massachusetts (BB-59)

Massachusetts